Хавијер Рохо Гомез, Пунта Аљен има више значења:

 Хавијер Рохо Гомез, Пунта Аљен (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Хавијер Рохо Гомез, Пунта Аљен (Тулум), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику